Вандін (фр. Vendine) — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна.
 Вандін Юрій Олександрович — керівник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ, заступник голови СБУ, генерал-полковник.